Der Begriff Anufo bezeichnet
eine westafrikanische Sprache, siehe Anufo (Sprache)
ein westafrikanisches Volk, siehe Anufo (Volk)
eine alternative Bezeichnung für die westafrikanische traditionelle Monarchie Tschokossi